Tactica, Taktika () ou Taktikon podem referir-se a:

Tratados sobre estrutura administrativa, protocolo da corte e precedência escritos pelo Império Bizantino, coletivamente conhecidos como Tactica:

Taktikon Uspensky — escrito ca. 842
Cletorológio — de Filoteu, escrito em 899

Escorial Taktikon — escrito ca. 971-975, também conhecido como Takticon Oikonomides

Tratados militares bizantinos sobre táticas e estratégicas:

 Tactica (Leão VI) — escrito no começo do  e atribuído ao imperador Leão VI, o Sábio
Tactica (Nicéforo Urano) — escrito no começo do  por Nicéforo Urano, um general bizantino

Ver também
"Livro dos Ofícios" (Taktikon) de pseudo-Codino, escrito em meados do